Linneus kan syfta på:

 Linneus, Maine
 Linneus, Missouri